Halimede ist der Name von

 Halimede (Mond), Mond des Neptuns
 Halimede (griechisch Ἁλιμήδη), Nymphe der Griechischen Mythologie
Halimede, Gattungs- bzw. Artbezeichnung von Schmetterlingen aus der Familie der Edelfalter (Nymphalidae)
 Halimede tyche, Krabbenart
 Halimede (Gattung) Krabbengattung